О шведском футболисте 1968 года рождения см. Нильссон, Микаэль (1968)

Микаэль «Мике» Нильссон (, 24 июня 1978, Увесхольм, лен Кристианстад) — шведский футболист, защитник.

Универсальный футболист, который может сыграть защитника, полузащитника оборонительного или атакующего плана.

В 2000 из клуба третьего дивизиона «Охус Хорна» перешёл в «Хальмстад». В сезонах 2001—2002 не пропустил ни одного матча в чемпионате страны.

После чемпионата Европы 2004 перешёл в «Саутгемптон», но проявить себя не смог, а его клуб занял последнее место.

С 2005 года играл в греческом «Панатинаикосе», принимал участие в матчах группового этапа и 1/8 финала Лиги Чемпионов. Весной 2008 года заявил о желании закончить карьеру на родине.

8 апреля 2009 года подписал контракт сроком на 3 года с датским клубом «Брондбю», переход состоялся на правах свободного агента. Первый официальный матч в составе этой команды провёл 16 июля 2009 года в Лиге Европы против эстонской «Флоры».

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной страны 20 ноября 2002 года в матче против Чехии (3:3), в котором забил 2 гола. Был членом национальной команды на Чемпионате Европы 2004 (отыграл без замен все 4 матча) и 2008 (3 матча) и Чемпионате мира 2006 (не играл).

Достижения 
 Чемпион Швеции: 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Брондбю»
 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки сборной Швеции по футболу